А́ллан (А́лан) Ка́ннингем (): Каннингем, Алан (1887—1983) — английский военачальник, генерал.
 Каннингем, Аллан (1784—1842) — шотландский поэт.
 Каннингем, Аллан (1791—1839) — английский ботаник.
  (1842—1928) — британский математик.